

Plaatsen 
 Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Gonçalves (Brazilië), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Personen met de achternaam Gonçalves 
 Aílton Gonçalves da Silva, Braziliaans voetballer
 Eduardo Gonçalves de Oliveira, Braziliaans voetballer
 José Gonçalves, Portugees wielrenner
 Luís Oliveira Gonçalves, Angolees voetbalcoach
 Mateus Alberto Contreiras Gonçalves, beter bekend als Manucho, Angolees voetballer
 Nuno Gonçalves, Portugees kunstschilder